Jean-Toussaint Desanti, philosophe français.
 Dominique Desanti, écrivaine française.
 Antonio Álvarez Desanti, homme d'affaires et homme politique du Costa Rica.

Homonymie
Homonymie de patronyme